Sturkie bezeichnet folgende Orte:

 Sturkie (Alabama)
 Sturkie (Arkansas)

Sturkie ist der Familienname folgender Personen:
Dan Sturkie (1924–1992), Schauspieler